Název Velký rybník nese více rybníků:
 1) Velký Rybník (Máchovo jezero) – rybník u Doks v okrese Česká Lípa
 Velký rybník (u Kutné Hory) – rybník u Kutné Hory na Vrchlici v okrese Kutná Hora
 Velký rybník (u Jesenice) – rybník u Jesenice na Rakovnickém potoce v okrese Rakovník
 Velký rybník (u Čeňovic) – rybník u Čeňovic na Křešickém potoce v okrese Benešov
 Velký rybník (u Oseku) – rybník u Oseku na Petrovickém potoce v okrese Strakonice
 Velký rybník (u Struhařova) – rybník u Struhařova v okrese Benešov
 Velký rybník (u Vitinky) – rybník u Vitinky na Bušovickém potoce v okrese Rokycany
 6) Velký rybník (u Rybniště) – rybník u Ladečky na Lužničce v okrese Děčín
 Velký rybník (přírodní rezervace) –  přírodní rezervace v okrese Děčín
 Velký rybník (Zličín) – rybník v Praze
 Velký rybník (Teplice), též Horní rybník, v zámecké zahradě v okresním městě Teplice
 Velký rybník (Rantířov) – rybník u obce Rantířov, okres Jihlava
 Velký rybník (Sluštice) – rybník ve vsi Sluštice, okres Praha-východ
 Velký rybník (Žďár nad Sázavou) – rybník u města Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

… nebo také sídel:
 8) Velký Rybník – vesnice v okrese Pelhřimov
 9) Velký Rybník (Hroznětín) – vesnice v obci Hroznětín v okrese Karlovy Vary